Pervasieve ontwikkelingsstoornis: autisme en verwante contactstoornissen
 Lewy-body-dementie: dementie bij de ziekte van Parkinson 
 Publiekdomeindag (PDD), viering van het verlopen van auteursrecht en het beschikbaar komen van werken in het publieke domein